

Patronyme 
Andrei ou Andréi est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Alessandro Andrei (1959 -), athlète italien, spécialiste du lancer de poids ;
 Antoine Andrei (1733 - 1815), homme politique corse ;
 Frédéric Andréi (1959 -), acteur et réalisateur français ;
 René Andrei (1906-1987), sculpteur et graveur français ;
 Yannick Andréi (1927 - 1987), réalisateur et scénariste français.

Enseignement 
 Université Petre Andrei, université roumaine sise à Iaşi.

Patronyme italien
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain